Трифоновский сельский совет () — входит в состав
Великоалександровского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Трифоновка
.

История 
 1863 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Трифоновка 
 с. Нововасилевка

Примечания